Furchheim ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis Furchheim (* 1984), deutscher Automobilrennfahrer
 Friedrich Furchheim (1844–?), deutscher Autor, meist Bücher über den Golf von Neapel
 Johann Wilhelm Furchheim (1635–1682), deutscher Violinist und Komponist

Siehe auch:
 Forchheim (Begriffsklärung)